Стэн Шоу (; род. ) — американский актёр.

Биография 
Родился в Чикаго, штат Иллинойс, в семье Берты Шоу и саксофониста Эдди Шоу. Начал свою актёрскую карьеру в бродвейском мюзикле «Волосы», а также в бродвейской постановке «Никто не знает меня» (). Режиссёром его последнего бродвейского шоу, , стал Питер Холл.

Прежде чем стать актёром, Стэн Шоу работал в Чикаго инструктором по каратэ, дзюдо и джиу-джитсу, имея первый дан (черный пояс по дзюдо и джиу-джитсу, а также второй дан по каратэ.

Известность в кино Шоу принесла роль в фильме «Рокки» (1976). В дальнейшем он также играл профессиональных бойцов в фильмах «Вполне тяжело» (1983), «Ночи Гарлема» (1989), и «Глаза змеи» (1998). Одной из его самых заметных ролей стала роль Тайрона Вашингтона в военной драме «» (1978). Другой весьма заметной ролью стало появление в 1979 году в телевизионном мини-сериале «Корни: Следующие поколения» в роли Уилла Палмера — деда Алекса Хейли по материнской линии. Шоу также сыграл в фильме «Великий Сантини» (1979), совместно с Робертом Дювалем и Дэвидом Китом. В 1983—1984 годах Шоу исполнял постоянную роль в сериале «Миссисипи». В 1991 году Шоу снялся в фильме «Жареные зелёные помидоры», а в 1995 году получил роль в комедии «Гость», а также сыграл пирата в фильме «Остров головорезов» с Джиной Дэвис в главной роли. Он также появился в роди Джорджа Тайрелла в фильме-катастрофе 1996 года «Дневной свет». На телевидении он участвовал в эпизодических ролях в сериалах «Молодые наездники», «Мэтлок», «Она написала убийство», «Секретные материалы», «C.S.I.: Место преступления», «Мыслить как преступник» и других. В 2017 году Стэн Шоу снялся в продолжении фильма ужасов «Джиперс Криперс 3», исполнив роль шерифа Таштего.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Актёры США
Киноактёры США